Terry este un nume care se poate referi la:
 un nume de familie provenit din prenumele medieval Norman sau din Thierry, corespunzător numelui englez Derek
 un prenume masculin provenit din numele de familie, sau un diminutiv al prenumelui Terence sau al oricăruia din formele sale derivate
 un prenume feminin, diminutivul prenumelui Teresa sau al oricăreia din formele sale alternative

Nume de familie 
 Adam Terry, jucător de fotbal american
 Alfred Terry, general al Uniunii în Războiul Civil American
 Bill Terry, jucător de baseball american
 Charles L. Terry, Jr. (1900 – 1970), judecător și politician american, guvernator al statului Delaware
 Charles Sanford Terry (1864 – 1936), istoric și muzicolog englez
Charles Sanford Terry, traducător american de literatură japoneză
 Clark Terry, pedagog muzical, cântăreț (trompetist) de muzică jazz
 Edward O'Connor Terry, actor englez și proprietar de teatru din secolul al XIX-lea
Ellen Terry (1848 – 1928), actriță engleză
 Helen Terry, cântăreață a formației engleze pop Culture Club
 Jason Terry, baschetbalist american
 Jo Ann Terry, sportiv american
 John Terry (născut 1980), fotbalist englez
 Joseph Terry, partener al Terry's chocolate makers (1767–2006)
 Luther Leonidas Terry (1911–1985), chirurg american (1961–65)
 Michael Terry (1899–1981), explorator și scriitor australian
 Olufemi Terry, scriitor din Sierra Leone
 Pat Terry, fotbalist englez
 Paul Terry, fotbalist englez, fratele lui John Terry
 Paul Terry, caricaturist și animator american, creatorul Terrytoons
 Peter Terry, mareșal de aviație englez
 Ralph Terry, jucător american de baseball din Major League
 Rob Terry, luptător profesionist american
 Samuel Terry (c. 1776–1838), moșier, negustor și filantrop australian
 Simon Terry, arcaș englez
 Tomás Terry (d. 1886), comerciant de sclavi cubanez
 Walter Terry, politician american
 William Terry, general confederat în Războiul Civil American
 William R. Terry, general confederat în Războiul Civil American

Prenume 
 Terry Albritton, atlet
 Terry Allen (dezambiguizare), mai multe persoane
 Terry Anderson (dezambiguizare), mai multe persoane
 Terry Balsamo, chitaristul formației rock Evanescence
 Terry Byrne, manager englez de fotbal
 Terry Bollea, luptător profesional cunoscut ca Hulk Hogan
 Terry Bradshaw, fost fundaș american de fotbal
 Terry Brooks, autor de fantezie
 Terry Brunk, luptător profesional cunoscut ca Sabu
 Terry Caldwell, fost fotbalist care a jucat pentru Leeds United, Huddersfield Town și Carlisle United
 Terry Coldwell, fost membru al formației pop East 17
 Terry Cooper, fotbalist englez, oficial al Leeds United
 Terry Crews, actor american și fost jucător de fotbal
 Terry Ellis, muzician
 Terry Etim, artist englez de arte marțiale mixte, semnat la UFC
 Terry Farrell, actriță americană
 Terry Fox, atlet și activist
 Terry Francona, manager la Boston Red Sox 
 Terry Funk, luptător profesional
 Terry Gilliam, membru al Monty Python
 Terry Goodkind, autor de fantezie
 Terry Johnson, dramaturg
 Terry Jones, membru al Monty Python 
 Terry Kath, chitarist al formației Chicago
 Terry Labonte, șofer de Nascar semi-pensionat
 Terry Manning, producător muzical și inginer 
 Terry McAuliffe, fostul președinte al Democratic National Committee
 Terry Moore (dezambiguizare), mai multe persoane
 Terry Moran, corespondent ABC-TV 
 Terry Pilkadaris, jucător de golf australian
 Terry Pratchett, autor de fantasy (seria de cărți Lumea Disc)
 Terry Sanford, politician și pedagog american din Carolina de Nord
 Terry Sweeney, actor, scriitor și comic (Saturday Night Live)
 Terry Tempest Williams, scriitor
 Terry-Thomas, actor
 Terry Wogan, prezentator de televiziune irlandez și englez
 Terry Yorath, fotbalist galez, oficial al Leeds United

Personaje de ficțiune 
 Terry (Fawlty Towers)
 Terry, vărul lui Carl Brutananadilewski din Aqua Teen Hunger Force
 Terry Bogard din jocul video SNK
 Terry Boot, personaj minor din seria de cărți Harry Potter de J. K. Rowling
 Terry Collier, personaj fictiv din sitcom-urile și filmul The Likely Lads
 Terry McCann, personaj fictiv din serialul Minder, jucat de Dennis Waterman
 Terry Chaney, personaj principal din Final Destination, care este lovit de autobuz
 Terry, personaj minor din Uimitoarea lume a lui Gumball

Vezi și 

Terry Taliban, un termen derogativ utilizat de Forțele armate britanice cu referire la talibani
Terrifield, personaj din Camp Lazlo

Nume
Nume de familie
Nume proprii